Příjmení Schnabel nosí více osobností:

 Arthur Schnabel (1947–2018) – západoněmecký zápasník – judista, sumista, bronzový olympijský medailista
 Artur Schnabel (1882–1951) – rakouský klavírista
 Ernst Schnabel (1913–1986) – německý spisovatel
 Paul Schnabel (* 1948) – nizozemský sociolog
 Julian Schnabel (* 1951) – americký filmový režisér a malíř
 Robert Schnabel (* 1978) – český hokejista

Další
 Schnabel (vagón) – typ vagónu pro velké náklady